Costello es un apellido de origen irlandés, que puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Ashley Costello, vocalista y líder de la banda estadounidense de rock alternativo y post-hardcore llamada 'New Years Day'.
 Diosa Costello (1913-2013), también conocida como Juana de Dios Castrelo, actriz puertorriquena, intérprete, productora, y dueña del club "the Latin Bombshell".
 Dolores Costello (1903-1979), actriz cinematográfica estadounidense, que consiguió sus mayores éxitos en la era del cine mudo.
 Elvis Costello (1954-), también conocido como Declan Patrick MacManus, músico, cantante, y compositor británico.
 Frank Costello (1891-1973), también conocido como Francesco Castiglia, mafioso italoestadounidense, que tuvo una influencia política destacada como ningún otro jefe de la Cosa Nostra, y jefe de la familia criminal de Luciano.
 Helene Costello (1906-1957), actriz cinematográfica estadounidense, que trabajó principalmente en la época del cine mudo.
 John Aloysius Costello (1891-1976), también conocido como Seán Alabhaois Mac Coisdealbha, abogado y político irlandés del partido Fine Gael.
 Larry Costello (1931-2001), también conocido como Lawrence Ronald "Larry" Costello, jugador y entrenador de baloncesto, de nacionalidad estadounidense.
 Lou Costello (1906-1959), también conocido como Louis Francis Cristillo, humorista estadounidense.
 Matt Costello (1993-), baloncestista estadounidense.
 Maurice Costello (1877-1950), también conocido como Maurice George Costello, actor de vodevil y de cine, así como director cinematográfico estadounidense.
 Seamus Costello (1939-1977), también conocido como Séamus Mac Coisdealbha, político irlandés de ideología republicana y socialista.